Gränskriget kan syfta på:

 Sydafrikanska gränskriget – en väpnad konflikt som utkämpades mellan 1966 och 1989 i dåvarande Sydvästafrika
 Sovjetisk-japanska gränskriget – en serie av konflikter som ägde rum mellan 1932 och 1939
 Gränskriget (1910–1919) – en väpnad konflikt från 1910 till 1919, där USA stred mot mexikanska revolutionärer